Fortezza Vecchia – fortificazione che si erge a margine del Porto Mediceo di Livorno
 Fortezza Nuova – fortificazione che si erge nel Porto Mediceo di Livorno